Głodna Wólka – dawna wariantowa nazwa wsi Pomorzany w Polsce, w województwie mazowieckim, w powiecie radomskim, w gminie Wierzbica
 Głodna Wólka – część wsi Pomorzany w Polsce, w województwie mazowieckim, w powiecie radomskim, w gminie Wierzbica